Амио () — фамилия.

Известные носители:
 Амио, Франк (1904—1962) — бывший канадский спринт каноист.
 
 Амио, Жак (1513—1593) — французский писатель, переводчик и педагог.

Промышленность 
 Avions Amiot (Амио) — ныне не существующая французская авиастроительная компания.